Hubert Pallhuber – ex mountain biker italiano
 Siegrid Pallhuber – ex biatleta italiana
 Wilfried Pallhuber – allenatore di biathlon ed ex biatleta italiano